2 miejscowości w Polsce:
 Dorotowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Dorotowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda